Эльдарушев:
 Эльдарушев, Абу-Саид Исламутдинович (род. 2001) — российский футболист.
 Эльдарушев, Исламутдин Русланович (род. 1979) — российский спортсмен, специализируется по карате кумите.